Radewitz steht für:
 Radewitz (Glaubitz), Ortsteil der Gemeinde Glaubitz in Sachsen
 Radewitz (Nossen), Ortsteil der Stadt Nossen in Sachsen
 Radewitz (Nünchritz), Ortsteil der Gemeinde Nünchritz in Sachsen
 Radewitz (Penkun), Ortsteil der Stadt Penkun in Mecklenburg-Vorpommern